A 2010–2011-es német labdarúgókupa a 68. kiírása az évente megrendezésre kerülő országos kupának. 2010. augusztus 13-án kezdődött és 2011. május 21-én ért véget a berlini Olympiastadionban rendezett döntővel. A győztes FC Schalke 04 indulási jogot szerzett a 2011–2012-es Európa-ligában.

DFB-Pokal

1. forduló

2. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Lásd még 
 2010–2011-es Fußball-Bundesliga
 2010–2011-es Bundesliga 2

Külső hivatkozások 
 A 2010–2011-es német labdarúgókupa a DFB hivatalos honlapján 
 A 2010–2011-es német labdarúgókupa a Kicker.de-n 
 A 2010–2011-es német labdarúgókupa a fussballdaten.de-n 
 A 2010–2011-es német labdarúgókupa a worldfootball.net-en 

1. forduló
 Német Kupa: 11 gólnál állt meg a Bayer, egy élvonalbeli csapat kiesett – 2010. augusztus 14., nso.hu
 Német Kupa: negyedosztályú rivális ellen búcsúzott a Hannover – 2010. augusztus 14., nso.hu
 Tizenegy gólt szerzett a kupában a Leverkusen – 2010. augusztus 14., Origo
 Német Kupa: Torghelléék már az első körben kiestek, Stieberék nyertek – 2010. augusztus 15., nso.hu
 Német Kupa: a Bochumot harmadosztályú csapat búcsúztatatta – 2010. augusztus 15., nso.hu
 Német Kupa: négygólos győzelemmel kezdett a Bayern München – 2010. augusztus 16., nso.hu
 Német Kupa: Farfán duplájával jutott tovább a Schalke az Aalen ellen – 2010. augusztus 16., nso.hu
 Hajnalt sokkolta, hogy kimaradt a csapatból – 2010. augusztus 16., nso.hu
 Hajnalt sokkolta, hogy kimaradt a Dortmundból – 2010. augusztus 16., Origo

2. forduló
 A Werder pazarolt, a Bayern büntetett, Koblenzben volt 58 méteres gól is – 2010. október 26., nso.hu
 Félpályáról lőtt góllal alázta a Koblenz a Herthát – 2010. október 26., Origo
 Hiába Szalai gólja, Stieberék jutottak tovább – 2010. október 27., nso.hu
 Szalai gólt lőtt, a Mainz mégis kiesett - videó – 2010. október 27., Origo
 A Dortmund is kupafiaskóval hangolt a hétvégi csúcsrangadóra – 2010. október 28., Origo

3. forduló
 Német Kupa: nagy a hó, elmarad a Koblenz-K'Lautern mérkőzés – 2010. december 21., nso.hu
 Német Kupa: a Schalke és a Hoffenheim is bejutott a nyolc közé – 2010. december 21., nso.hu
 Német kupa: szenvedve jutott tovább a Schalke – 2010. december 21., Origo
 Lehet, utoljára játszik ma Demichelis a Bayernben – 2010. december 22., nso.hu
 Őrült meccsen lépett tovább a Bayern – 2010. december 22., nso.hu
 Kilenc gól, két piros és kihagyott 11-es a Stuttgart-Bayern kupameccsen - videó – 2010. december 22., Origo
 Német Kupa: a Lautern és a Nürnberg is gond nélkül a negyeddöntőben – 2011. január 19., nso.hu
 Tizenegy perc alatt triplázott a Kaiserslautern csatára – 2011. január 19., Origo

Negyeddöntők
 Német Kupa: hiába Schieber két gólja, a Schalke jutott elődöntőbe – 2011. január 25., nso.hu
 Videó: a 17 éves Draxler drámai gólja juttatta tovább a Schalkét – 2011. január 25., nso.hu
 Német kupa: ráadásban lőtte tovább a Schalkét a cserejátékos – 2011. január 25., Origo
 A Bayern kiütötte Stieber Zoltánékat – 2011. január 26., nso.hu
 Stieberék összezuhantak az utolsó negyedórában a Bayern ellen – 2011. január 26., Origo

Elődöntők
 Német Kupa: a Schalke lesz a címvédő Bayern elődöntőbeli ellenfele – 2011. január 30., nso.hu
 A Duisburg tíz emberrel is megőrizte előnyét és kupadöntős – 2011. március 1., nso.hu
 Bejutott a német kupa döntőjébe a Duisburg – 2011. március 1., Origo
 Raúl fejese után nem jutott fináléba a Bayern – 2011. március 2., nso.hu
 A Bayern München a bajnoki cím után a kupát is elbukta – 2011. március 2., Origo

Döntő
 Fölényes sikerével kupagyőztes a Schalke – 2011. május 21., nso.hu
 Pazar gólt lőtt a kupadöntőn a 17 éves játékos - videó – 2011. május 21., Origo

Nemetlabdarugokupa
Nemetlabdarugokupa
Német labdarúgókupa